Raška steht für:

 Okrug Raška, ein Bezirk in Serbien
 Raška (Stadt), ein Ort in Serbien
 Raška (Fluss), ein Fluss in Serbien
 die serbische Bezeichnung von Raszien, einem serbischen Herrschaftsgebiet des Mittelalters bzw. eine nach ihr heute benannte geographische Region.

Raška ist der Familienname folgender Personen:

 Jiří Raška (1941–2012), tschechischer Skispringer
 Martin Raška (* 1977), tschechischer Fußballtorwart

Siehe auch:
 Raschka
 Raška-Schule (Architekturstil)